Ralf Gebstedt (ur. 8 października 1971 w Friedrichroda) – niemiecki skoczek narciarski, który występował w latach 1989-1990 w reprezentacji NRD, a w latach 1990-1997 w reprezentacji RFN.

Najlepsze wyniki w Pucharze Świata osiągnął w sezonie 1990/1991, w którym zajął 14. miejsce w klasyfikacji generalnej skoków narciarskich oraz 3. miejsce w generalnej lotów narciarskich. Na mamuciej skoczni w Planicy skoczył 190 metrów i wygrał zawodyroku. W tym sezonie raz był pierwszy i raz był drugi, zaś w całej karierze trzykrotnie był na podium w konkursach Pucharu Świata.

W sezonie 1993/1994 zwyciężył w klasyfikacji generalnej Pucharu Kontynentalnego.

Puchar Świata w skokach narciarskich

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 1989/1990: 56.
 sezon 1990/1991: 14.
 sezon 1991/1992: 32.
 sezon 1993/1994: 87.
 sezon 1994/1995: 34.
 sezon 1995/1996: 19.
 sezon 1996/1997: 44.

Miejsca na podium chronologicznie 
 Tauplitz/Bad Mitterndorf (AUT) – 24 lutego 1991 (2. miejsce)
 Planica (JUG) – 24 marca 1991 (1. miejsce)
 Chamonix (FRA) – 16 grudnia 1995 (3. miejsce)

Puchar Świata w lotach narciarskich

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 1990/1991: 3.
 sezon 1991/1992: 11.
 sezon 1994/1995: 27.
 sezon 1995/1996: 28.
 sezon 1996/1997: 32.

Mistrzostwa świata w lotach narciarskich 
 Indywidualnie
 1990 Vikersund (NOR) – 24. miejsce
 1992 Harrachov (TCH) – 15. miejsce
 1996 Tauplitz (AUT) – 22. miejsce

Przypisy 

Wschodnioniemieccy skoczkowie narciarscy
Niemieccy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1971